O Vale do rio Itapocu ou simplemente Vale do Itapocu é uma região que abrange politicamente sete municípios: Barra Velha, São João do Itaperiú, Massaranduba, Guaramirim, Schroeder, Jaraguá do Sul e Corupá.

Topografia 
Da topografia (relevo) dentro do vale do Itapocu, fazem parte as cidades de Jaraguá do Sul, Corupá, Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho. Aos arredores do vale do Itapocu, a cidade de Schroeder localiza-se no vale do rio Itapocuzinho, enquanto Massaranduba situa-se no vale e planícies do rio Putanga. Este lugar está no estado de Santa Catarina, no Brasil.

Os acidentes geográficos (cumes) mais altos do vale do Itapocu acima do nível do mar são:

 Morro da Palha: 1.176 metros
 Morro do Boi: 1062 metros
 Morros das Antenas: 897 metros
 Pico do Jaraguá: 927 metros
 Morro da Igreja: 842 metros

Hidrografia 
Na hidrografia, começando a descrever seu perfil hidrográfico por sua foz, se encontram as lagoas de Barra Velha e da Cruz (esta última fica paralela a foz do rio Itapocu a esquerda) e subindo o rio a partir deste ponto, se encontram alguns afluentes que desembocam diretamente nele e que nascem nos respectivos municípios de Araquari (rio Cardoso), São João do Itaperiú (rio Itaperiú), Joinville (rio Piraí), Massaranduba (ribeirão da Lagoa e rio Putanga), Guaramirim (ribeirão Poço Grande), Schroeder (rio Itapocuzinho), Jaraguá do Sul (ribeirão Figueira, ribeirão Vieiras, ribeirão Águas Claras, ribeirão Boa Vista, rio Jaraguá, ribeirão Chico de Paulo, ribeirão Três Rios do Sul e do Norte, ribeirão Cavalo e ribeirão Grande do Norte), Corupá (rio Pedra de Amolar, rio Humboldt e rio Novo). O rio Itapocu nasce das confluências do rios Novo e Humboldt em Corupá. O rio Humboldt é abastecido pelos afluentes principais: rio Ano Bom, rio Natal e rio Vermelho (este último é o braço mais comprido da continuação do Humboldt, onde sua nascente fica nos limites de São Bento do Sul com Campo Alegre no planalto). O rio Novo tem como afluentes principais: o rio Isabel, ribeirão Correas, rio Mandioca e como o rio Novo é o braço mais comprido, sua nascente fica em Rio Negrinho no planalto).

Ligações externas 
 
 

Geografia de Barra Velha
São João do Itaperiú
Massaranduba (Santa Catarina)
Guaramirim
Schroeder
Jaraguá do Sul
Corupá
Itapocu